Waputik Range, een bergketen in de Canadese Rockies
 Waputik Mountains, een grote groep bergketens vernoemd naar bovenstaande bergketen
 Waputik Icefield, een ijsveld in de Waputik Mountains